Журавская:

Персоналии:
 Журавская, Екатерина Всеволодовна (род. 1972) — российский учёный-экономист, профессор Парижской школы экономики.
 Журавская, Зинаида Николаевна (1867—1937) — переводчица.
 Журавская, Ирина — украинская модель, «Мисс Украина — 2008».
 Журавская, Мария — белорусская тхэквондистка.
 см. Журавские (дворянские роды)

Географические объекты:
 Журавская (станица) — станица в Кореновском районе Краснодарского края.